Een verkeersweg:
 N498 (België)
 N498 (Frankrijk)
 N498 (Nederland), zie Provinciale weg 498

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing